Medborgaren har varit namn på en rad svenskspråkiga tidningar och tidskrifter:

Medborgaren (1788–1793), utgiven i Stockholm
Medborgaren (1829–1832), utgiven i Stockholm
Medborgaren (1845–1846), utgiven i Göteborg
Medborgaren (1870–1871), utgiven i Stockholm namnet ändrades till Svenska medborgaren 1871, se Svenska medborgaren
Medborgaren (1892–1920), utgiven i Escanaba, Michigan
Medborgaren (1898–1905), utgiven i Lindstrom, Minnesota
Medborgaren (medlemstidning), startad 1920

Se även
Svenska medborgaren (olika betydelser)